Clavulicium — рід грибів родини Clavulinaceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Clavulicium відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Boidin, J. 1957. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés. II. Catalogue raisonné des espèces pyrénéennes de la région de Luchon (Haute-Garonnes). Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse. 92:277-292 — P.280

Роди грибів
Кантарелальні